Mit Iranische Revolution wird allgemein jedes revolutionäre Ereignis in der Geschichte des Iran bezeichnet. 

Speziell aber sind damit vor allem zwei bzw. drei bestimmte Revolutionen gemeint:
 die Konstitutionelle Revolution 1905–1911
 die Revolution von Shah und Volk 1963, siehe Weiße Revolution
 die auch Islamische Revolution genannte Revolution von 1978/79